Az Afrikai nemzetek bajnoksága (angolul: African Nations Championship) egy a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgótorna.

A sorozatban, azok a játékosok vesznek részt, akik a hazai bajnokságokban játszanak.
A tornát 2009 óta rendezik meg.

Eddigi eredmények

Éremtáblázat

Kapcsolódó szócikkek 
Afrikai nemzetek kupája

További információk 
 A CAF hivatalos oldala
 Az Afrikai nemzetek bajnokságának eredményei az RSSSF.com-on

CAF